Кобляковское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Кобляково.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1659 человек, в том числе 819 мужчины и 840 женщин.

Населённые пункты 
 село Кобляково
 деревня Анчирикова
 посёлок Бурнинская Вихоря
 село Дубынино
 посёлок Придорожный
 посёлок Сахарово

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области